Niskajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alanen Niskajärvi, sjö i Pajala kommun,  (3,95 ha)
Keskinen Niskajärvi, sjö i Pajala kommun,  (3,36 ha)
Niskajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 749328-178859), sjö i Pajala kommun,  (6,94 ha)
Niskajärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 749368-178847), sjö i Pajala kommun, 
Ylinen Niskajärvi, sjö i Pajala kommun,  (3,34 ha)
Niskajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Niskajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751625-176640), sjö i Kiruna kommun,  (20 ha)
Niskajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751702-176455), sjö i Kiruna kommun,  (6,23 ha)
Niskajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758456-166676), sjö i Kiruna kommun,  (2,63 km²)
Niskajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,53 ha)

Finland
Niskajärvi (sjö i Lappland)
Niskajärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 66,02, long 29,67)
Niskajärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,37, long 27,17)
Niskajärvi (sjö i Södra Savolax)
Niskajärvi (sjö i Kymmenedalen)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn